Osoby o tym nazwisku:
 Adam Leszkiewicz – polski menedżer, urzędnik państwowy i samorządowy
 Leszek Leszkiewicz – rzymskokatolicki duchowny